Leggewie ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Leggewie (* 1950), deutscher Politikwissenschaftler
 Otto Leggewie (1910–1991), deutscher Altphilologe, Schulleiter und Ministerialbeamter